Крисси Рок (; родилась в 1958 году) — британская актриса. Лауреат премии «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Биография 
Крисси Рок родилась в 1958 году в Ливерпуле.

Комедийная актриса, выступает на сцене британского Кабаре-клуба, базирующегося в Президент-отеле курортного города Бенидорм.

Наиболее известна по роли многодетной матери Мэгги Конлан в фильме Кена Лоуча «Божья коровка, улети на небо» и сотрудницы отеля Джейни Йорк в телесериале «Бенидорм».

Избранная фильмография 
 1994 — Божья коровка, улети на небо / Ladybird Ladybird — Мэгги Конлан
 1996 — Brazen Hussies (ТВ) — Сандра Делени
 1996 — Dalziel and Pascoe (ТВ) — Энни Грейв
 1996 — Springhill (ТВ) — Анита Картлидж
 1997 — Under the Skin — Компир
 1997 — Born to Run (ТВ) — Эдна
 1999 — Dockers (ТВ) — Джин Уолтон
 1999 — Butterfly Collectors (ТВ) — Морин
 1995—2000 — Peak Practice (ТВ) — Мэрион Ричардс
 2000 — Clocking Off (ТВ) — киоскёр
 2001 — Brookside (ТВ) — Эмбер
 2001 — Hero — Мам
 2003 — Run Piglet Run — Жаннет
 2003 — Nice Guy Eddie (ТВ) — мадам Фло
 2007 — Trial & Retribution (ТВ) — Сильвия Райан
 2008 — The Commander: Abduction (ТВ) — Адель Дэвис
 2008 — Act of Grace — мать Дэзи
 2009 — A Boy Called Dad — продавщица
 2007—2010 — Бенидорм / Benidorm (ТВ) — Джейни Йорк

Награды и номинации 
 1994 — Берлинский кинофестиваль
 Премия «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль
 1995 — Премия Лондонского кружка кинокритиков
 Лучшая британская актриса года
 1995 — Премия Святого Георгия
 Лучшая иностранная актриса

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения Великобритании